Тамилла Саид кызы Рустамова-Крастыньш (; 1936, Баку — 23 июля 2020, Москва) — азербайджанская актриса и пианистка.

Биография 
Тамилла Рустамова родилась в 1936 году в семье азербайджанского композитора Саида Рустамова.

В 1959 году окончила музыкальный институт имени Гнесиных по специальности «фортепиано».

В 1964 году снялась в первом в истории советского кинематографа киноальманахе «Кого мы больше любим», включавшем три новеллы: «Вершина», «Сила притяжения» и «Через горный лес».

Скончалась 23 июля 2020 года в Москве в возрасте 84 лет.

Личная жизнь 
В 1959 году вышла замуж за вокалиста Ольгерда Крастыньша и переехала в Ригу.

Фильмография 
 1962 — Великая опора — Мая
 1964 — Кого мы больше любим (новелла «Вершина») — Севда
 1964 — Звезда — Улдуз
 1971 — Последний перевал — Новресте

См. также 
 Сафаралиева, Койкеб Камиль кызы

Примечания 

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Пианисты Азербайджана
Киноактрисы Азербайджана